Mostaza salvaje puede referirse a:
El nombre común de la planta Capsella bursa-pastoris; o
El nombre común de la planta Lepidium campestre.